Gordon est le nom d'un clan écossais traditionnel, le Clan Gordon, originaire du Berwikshire (Northumberland). On pense que le mot dérive d'un terme celte signifiant « grande colline » formé des racines « gor » (grand) et « dun » ou « duno » (colline, forteresse). Selon d'autres sources la première syllabe serait à rapprocher du gaulois  ver, particule intensive.

Gordon est à la fois un prénom masculin commun et un patronyme moins courant dans le monde anglo-saxon. C'est aussi un patronyme fréquent de Juifs ashkénazes (en hébreu : גורדון, en  ) dont l'origine était la ville de Grodno, en Biélorussie. 

Il n'y a pas de Saint Gordon, mais en raison de la parenté phonétique avec saint Gordien, on peut le fêter le 10 mai.

Patronyme

A 
 Aaron Gordon (1995-), joueur de basket-ball américain ;
 Adoniram Judson Gordon (1836-1895), prédicateur baptiste, écrivain et compositeur américain ;
 Alastair Gordon (1976-), rameur d'aviron australien ;
  (1915-2009), avocat américain ;
 Alexander Gordon (1692 (?)-1755), antiquaire écossais ;
  (1786-1815), lieutenant-colonel, aide de camp du Duc de Wellington ;
 Andrew Gordon (1985-), joueur professionnel canadien de Hockey sur glace ;
 Aníbal Gordon (1930?-1987), criminel argentin ;
 Arthur Hamilton-Gordon (1829-1912), administrateur anglais ;

B 
 Beate Sirota Gordon (1923-2012), féministe japonaise ;
 Ben Gordon (1983-), joueur de basket-ball américano-britannique ;
 Bernard de Gordon (12?-13?), médecin français ;
 Bert I. Gordon (1922-2023), scénariste, réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Bob Gordon (1928-1955), saxophoniste baryton de Jazz américain ;
 Bridgette Gordon (1967-), joueuse de basket-ball américaine ;
  ;

C 
 Carl Gordon (1932-2010), acteur américain ;  
 Carolyn Gordon (1950-), mathématicienne américaine ;
  ;
 Christopher Gordon (19?-), compositeur anglais de musique de film ;
 Christopher Gordon (1986-), joueur américain de squash ;
 Craig Gordon (1982-), footballeur écossais ;
 Cyrus Gordon (1908-2001), chercheur, archéologue et linguiste américain ;

D 
  ;
 David Gordon Green (1975-), réalisateur américain ;
 Dexter Gordon (1923-1990), saxophoniste ténor de jazz américain ;
 Donald Gordon (1901-1969), homme d'affaires canadien ;

E 
 Elenor Gordon (1933-2014), nageuse écossaise ;
 Eliezer Gordon (1841–1910), rabbin de Telz et Rosh Yeshiva de la Yechiva de Telshe, en Lituanie.
 Elmira Minita Gordon (1930-2021), femme d'État bélizienne ;
 Emy Gordon (1841-1909), écrivaine et militante catholique allemande.
 Eric Gordon (1988-), joueur de basket-ball américain ;

F 
 Fiona Gordon (1957-), comédienne et réalisatrice canadienne ;

G 
 Gale Gordon (1906-1995), acteur américain ;
  ;
 Gavin Gordon (1901-1983), acteur américain ;
  ;
  (1951-) ;
 Gordon, esclave Afro-Américain ;

I 
 Iain Gordon (19?-), mathématicien britannique ;
 Ishbel Hamilton-Gordon (1857-1939), féministe britannique ;

J 
  ;
 Jake Gordon (1993-), joueur de rugby à XV australien ;
 Jamila Gordon (19?-), scientifique et entrepreneuse somalienne-australienne ;
 Jimmy Gordon (1888-1954), footballeur écossais ;
 Jehue Gordon (1991-), athlète de Trinité-et-Tobago ;
 Jeff Gordon (1971-), pilote automobile américain ;
 Jodi Gordon (1985-), actrice américaine ;
 Joseph "Joe" Gordon (1915-1978), joueur de baseball américain ;
 Joseph Gordon-Levitt (1981-), acteur américain ;
  ;
 Julia Gordon (19?-), mathématicienne canadienne ;
 Juliette Gordon Low (1860-1927), fondatrice des Girl Scouts of the USA ;

K 
 Kath Gordon (19?-), actrice australienne ;
 Kim Gordon (1953-), musicienne américaine ;
 Kitty Gordon (1878-1974), actrice britannique ;

L 
  ;
 Leo Gordon (1922-2000), acteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Les Gordon, Gordon Gordon (1906-2002) et Mildred Gordon (1905 -1979), duo de scénaristes et d’auteurs américains de romans policiers et d’espionnage ;
 Lucy Gordon (1980-2009), actrice anglaise ;

M 
 Mark Gordon (1956-), producteur américain ;
 Mark Gordon (1957-), homme politique américain ;
 Maria Gordon (1864-1939), géologue et féministe britannique ;
 Mary Gordon (1882-1963), actrice écossaise ;
 Mary Gordon (1949-), écrivaine américaine ;
 Mary Gordon-Watson (1948-), cavalière britannique ;
 Masha Gordon (1974-), femme d'affaires russo-britannique ;
 Maude Turner Gordon (1868-1940), actrice américaine ;
  ;
 Michael B. Gordon (1976-), scénariste américain ;
 Mick Gordon (1985-), compositeur australien ;
 Milton Gordon (1918-2019), sociologue américain ;

N 
 Noah Gordon (1926-2021), romancier américain ;

P 
 Patrick Gordon (1635-1699), général de l'armée russe au  ;
 Patrick Wolrige-Gordon (ou Wolridge-Gordon ; 1935-2002), homme politique écossais.

R 
 Richard Gordon (1929-2017), astronaute américain ;
  ;
 Ruth Gordon (1896-1986), actrice américaine ;

S 
 Scott Gordon (1963-), joueur de hockey sur glace et entraîneur américain ;
 Stuart Gordon (1947-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;

T 
  ;
 Tom Gordon (1967-), lanceur de baseball américain ;

W

Y 
 Yechiel Mordechai Gordon (1882-1964), Rosh Yeshiva de la Yechiva de Łomża à Petach Tikvah, Israël.

Pseudonyme 

 C. Henry Gordon, acteur américain ;
 Julien Gordon, romancière américaine.

Prénom

Personnages imaginaires 
 ,
 Alison Gordon, victime du Tueur au Puzzle de la saga Saw et l'épouse de Lawrence Gordon.
 Artemus Gordon, un des deux personnages principaux de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest et dans le film Wild Wild West, réalisé par Barry Sonnenfeld.
 Barbara Gordon, fille du commissaire James Gordon, elle est Batgirl dans l'univers de Batman.
 Charlie Gordon, le personnage principal du roman Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes.
 Diana Gordon, victime du Tueur au Puzzle de la saga Saw et la fille de Lawrence Gordon.
 James Gordon, commissaire de police de Gotham City de l'univers de Batman.
 Lawrence Gordon, victime du Tueur au Puzzle de la saga Saw.
 Max Gordon, le héros de Zone danger (le souffle du diable et la griffe de glace) par David Gilman.
 Gordon Deitrich, un personnage du film V pour Vendetta, joué par Stephen Fry.
 Gordon Freeman, le héros de la série Half-Life.
 Gordon Shumway, le héros de la série Alf.
 Gordon, un janséniste qui rencontre Hercule de Kerkabon pendant son séjour à la Bastille, dans le récit de Voltaire L'Ingénu.
 Gordon, personnage de l'univers Saint Seiya.
 Gordon, locomotive anthropomorphe de la série téléviséee Thomas et ses amis.

Toponymie

Australie 

 Gordon (Nouvelle-Galles du Sud)
 Gordon (Territoire de la capitale australienne)
 Gordon (Victoria)
 Le fleuve Gordon, cours d'eau de Tasmanie
 le barrage du Gordon, barrage hydroélectrique sur son cours
 le lac Gordon, créé par le barrage

Canada 

 Gordon/Barrie Island, municipalité de l'Ontario
 Rivière Gordon (rivière Chochocouane), un cours d'eau de Senneterre (ville), MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec

Chili 
 Île Gordon, île de l'archipel de Terre de Feu

Écosse 

 Gordon (Écosse)
 Gordon, circonscription électorale britannique située en Écosse

Espagne 
 Gordon, un quartier de Trucios, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

États-Unis 

 Gordon (Alabama)
 Gordon (Comté d'Ashland)
Gordon (comté de Douglas, Wisconsin)
 Gordon (Géorgie)
 Comté de Gordon
 Gordon (Minnesota)
 Gordon (Nebraska)
 Gordon (New York)
 Gordon (Ohio)
 Gordon (Pennsylvanie)
 Gordon (Texas)

Autre 
 Gordon Beer, une marque de bière belge.
 
 Gordon Riots, émeutes anti-catholiques
 Setter Gordon, une race de chiens

Sources 

Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme écossais
Homonymie d'hydronyme